Bridges Ventures — семейство фондов/трастов и управляющая компания, осуществляющие инвестиции социального воздействия в Великобритании и США; один из пионеров отрасли.

Организация 
Bridges Ventures основан в 2002 году Рональдом Коэном, который стал его первым председателем совета директоров, и другими лицами.

Штаб квартира Bridges Ventures расположена в Лондоне (Великобритания).
Дополнительный офис открыт в Бирмингеме (Великобритания).

В целом организация управляется партнёрами, советом директором и консультативным советом.
Каждый фонд управляется своей командой с председателем во главе

Управляющий партнёр — Филипп Ньюборо (), Председатель совета директоров Bridges Ventures — , Председатель консультативного совета — Рональд Коэн.

Материнской структурой — владельцем акций Bridges Ventures является Bridges Charitable Trust.
Подобная схема собственности исключает смену собственника или направления деятельности организации.
Все доходы от деятельности при этом реинвестируются.

Деятельность 
Деятельность Bridges Ventures ведётся через несколько специализированных фондов со своей собственной инвестиционной стратегией:
 Фонды устойчивого роста () — для инвестиций в быстрорастущие компании с высокой степенью социального воздействия.
 Фонды недвижимости ():
 Фонд устойчивой недвижимости () — для инвестиций в коммерческую недвижимость направленную на регенерацию и устойчивое развитие при условии соблюдения современных экологических требований.
 Фонд ухода () — для инвестиций в области здравоохранения (например, домов престарелых).
 Фонды социального сектора ():
 Фонд социальных предпринимателей () — для инвестиций в масштабируемые социальные предприятия.
 Фонд социальных облигаций () — для инвестиций в социальные облигации.

Ранее фонды Bridges Ventures не имели названия и были номерными.

Обычно Bridges Ventures осуществляет инвестиции в размере от 100 тыс. до 50 млн фунтов стерлингов в один объект в зависимости от фонда.

Преимущество отдаётся проектам в Великобритании с акцентом на Англию.

Входящий в структуру Bridges Ventures Bridges Charitable Trust, кроме своего основного предназначения — быть держателем акций компании, осуществляет финансирование некоммерческих инициатив.

Сотрудники Bridges Ventures приняли решения перечислять 10 % своих доходов в Bridges Charitable Trust.

Примечания

Ссылки 
 Официальный сайт: .
 Представительства в интернете:
 Twitter: bridges_bv.
 LinkedIn: bridges-ventures.
 YouTube: BridgesVentures.
 CrunchBase: bridges-ventures.
 Отчётность:
 Impact Report 2014.
 Интервью:
 Interview: David Easton, Bridges Ventures.
 Публикации:
 U.K. Impact Investment Pioneer Sir Ronald Cohen Looks to America.

Компании по алфавиту
Компании Великобритании
Социальное предпринимательство в Великобритании
Социальное предпринимательство в США
Социальные инвесторы (организации)
Фонды в Великобритании